Příjmení Jiříček nosí více významných osobností:

 Bedřich Jiříček (1858–1926) – český římskokatolický kněz
 Hana Jiříčková (* 1991) – česká supermodelka
 Karel Maria Jiříček (1821–1863) – český sběratel českých lidových písní